A 498-as busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Jászberény és Nagykáta között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2343-as járat 2016. december 12-étől 498-as és 499-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei
Az átszállási kapcsolatok között az azonos útvonalon közlekedő 499-es busz nincs feltüntetve.

!Sorszám (↓)
! Megállóhely
!Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Jászberény, autóbusz-állomásvégállomás||18
|align=left|
|-
|1|| Jászberény, általános iskola||17
|align=left|
|-
|2|| Jászberény, vasútállomás||16
|align=left|
|-
|3|| Jászberény, sorompó||15
|align=left|
|-
|4|| Jászberény, Electrolux elágazás||14
|align=left|
|-
|5|| Nagykátai útelágazás||13
|align=left|
|-
|6|| 31-es sz. út, tangazdaság||12
|
|-
|7|| Neszűr||11
|
|-
|8|| Jászsági ÁG. elágazás||10
|
|-
|9|| Régi Sas vendéglő||9
|
|-
|10|| Hajtai iskola||8
|
|-
|11|| Hajtai híd||7
|
|-
|12|| Kismajor||6
|
|-
|13|| Egreskáta||5
|
|-
|14|| Nagykáta, jászberényi útelágazás||4
|
|-
|15|| Nagykáta, templom||3
|align=left|
|-
|16|| Nagykáta, okmányiroda||2
|align=left|
|-
|17|| Nagykáta, gimnázium||1
|align=left|
|-
|18|| Nagykáta, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Nagykáta autóbuszvonalai